Ристо Радуновић (Подгорица, 4. маја 1992) црногорски је фудбалер који тренутно наступа за ФЦСБ.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Будућност Подгорица
 Прва лига Црне Горе (2) : 2011/12, 2016/17.
 Куп Црне Горе : 2012/13.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1992.
Спортисти из Подгорице
Црногорски фудбалери
Црногорски фудбалски репрезентативци
Фудбалери Будућности Подгорица
Фудбалери Борца Чачак
Фудбалери Стеауе
Леви бекови у фудбалу
Фудбалери Суперлиге Србије